Парк Моцарта, Моцарт-парк ():

 Парк Моцарта — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
 Парк Моцарта — парк в Карловы Вары, Чехия.
  — парк в Монреале, провинция Квебек, Канада.